Доро́жное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дорожное — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Дорожное — упразднённое село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Дорожное — село в Кеминском районе Чуйской области.

Россия 
 Дорожное — село в Акшинском районе Забайкальского края.
 Дорожное — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Дорожное — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Дорожное — село в Бахчисарайском районе.
 Дорожное — упразднённый посёлок в Бахчисарайском районе.
 Дорожное — посёлок в Джанкойском районе.
 Дорожное — упразднённое село в Ялтинском горсовете.

Украина 
 Дорожное — село в Винницком районе Винницкой области.
 Дорожное — посёлок в Добропольском районе Донецкой области.